Gornji Grad může být:

 Gradec (Záhřeb) – historická část města Záhřeb
 Občina Gornji Grad – občina ve Slovinsku
 Gornji Grad (Slovinsko) – jedno ze sídel této občiny